Templin steht für:

 Templin, eine Stadt in Brandenburg
 Landkreis Templin, ein ehemaliger Landkreis
 Templin (Potsdam), eine Stadtrandsiedlung am Templiner See in Potsdam
 Templin (Schiff, 1925), ein Ausflugsschiff

Templin ist der Name folgender Personen:
 Ernest Hall Templin (1899–1961), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Hans-Gerhard Templin (geboren 1936) deutscher Maler und Grafiker
 Jean Templin (1928–1980), französischer Fußballspieler
 Lutz Templin (1901–1973), deutscher Saxophonist, Bandleader und Arrangeur
 Prokop von Templin (1609–1680), Schriftsteller und geistlicher Liederdichter der Barockzeit
 Wolfgang Templin (* 1948), deutscher Bürgerrechtler

Siehe auch:
 Tamplin